Amphoe Khok Samrong (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Zentrum der Provinz Lop Buri. Die Provinz Lop Buri liegt im Nordosten der Zentralregion von Thailand.

Der Landkreis ist das Transport-Zentrum der Provinz.

Geographie 
Benachbarte Amphoe sind vom Norden her gesehen: die Amphoe Nong Muang, Sa Bot, Chai Badan, Phatthana Nikhom, Mueang Lop Buri und Ban Mi. Alle Amphoe liegen ebenfalls in der Provinz Lop Buri.

Geschichte 
Der ursprüngliche Name des Bezirks war Phu Kha. Als „Zweigkreis“ (King Amphoe) wurde er 1909 in Sa Bot umbenannt.
1915 wurde der Bezirk zum Amphoe heraufgestuft und gleichzeitig in Khok Samrong umbenannt, als das Verwaltungsgebäude des Bezirks in diesen Tambon verlegt wurde.

Ausbildung 
Der Lop-Buri-Campus der Kasetsart-Universität liegt im Tambon Phaniat.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Khok Samrong ist in 13 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 137 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweise: Die fehlenden Geocodes gehören zu den Tambon, aus denen heute Amphoe Nong Muang und Amphoe Khok Charoen bestehen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Khok Samrong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khok Samrong.

Außerdem gibt es 13 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Khok Samrong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Khok Samrong.
 Ko Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ko Kaeo.
 Thalung Lek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Thalung Lek.
 Lum Khao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lum Khao.
 Huai Pong (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Huai Pong.
 Khlong Ket (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Ket.
 Sakae Rap (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Sakae Rap.
 Phaniat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phaniat.
 Wang Phloeng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Phloeng.
 Dong Marum (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Dong Marum.
 Wang Khon Khwang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Khon Khwang.
 Wang Chan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Wang Chan.
 Nong Khaem (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Khaem.

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zu Khok Samrong von amphoe.com (in Thai)

Khok Samrong